

Приіртиське — село, Железінський район, Павлодарська область
 Приіртиське — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область